«Рай: Вера» () — фильм 2012 года австрийского режиссёра Ульриха Зайдля.

Фильм «Рай: Вера» — вторая часть трилогии, снятой У. Зайдлем. В фильме рассказывается история сестры героини первого фильма «Рай: Любовь».

Фильм «Рай: Вера» стал участником конкурса Венецианского кинофестиваля 2012 года и награждён Специальным призом жюри.

Сюжет 
Одинокая сотрудница медицинского центра рентгенолог Анна-Мария живёт в Вене и ревностно верит в Бога. Свою преданность религии женщина реализует через миссионерство — проповедует истину своим «заблудшим» соседям и знакомым. Но в жизнь Анны-Марии возвращается её бывший муж-мусульманин, ставший инвалидом после аварии, ожидающий найти в сердце женщины сострадание и сочувствие. Способна ли на эти человеческие чувства фанатичная католичка?

В ролях 
Герои фильма действуют в нём под реальными именами или фамилиями актёров:
 Мария Хёфштаттер (Maria Hofstatter)
 Набиль Салех (Nabil Saleh)
 Наталья Баранова
 Рене Рупник
 Даниэль Хёсл
 Дитер Мазур
 Труде Мазур

Факты 
 Рене Рупник является главным героем документального фильма Ульриха Зайдля «Der Busenfreund» («Закадычного друга») про одинокого учителя математики, живущего в горах мусора с матерью, его размышлениях о мире и о женщинах.
 Фильм вызвал скандал на Венецианском кинофестивале: Зайдля обвинили в оскорблении чувств верующих в связи с использованием распятия в эротической сцене. Зайдль не стал извиняться за свой фильм.

Примечания

Ссылки 

Фильмы по алфавиту
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы Ульриха Зайдля
Фильмы Австрии 2013 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля
Фильмы — лауреаты кинопремии «Бумажный Густль»